Noorzai steht für:

 Noorzai,  einer der Stämme der Paschtunen

Namensträger

 Abdul Wahid Noorzai (* 1993), afghanischer Fußballspieler
 Bashir Noorzai, verurteilter ehemaliger afghanischer Drogenbaron
 Hila Noorzai, niederländische Moderatorin und Kolumnistin 
 Kubra Noorzai (1936–1986), afghanische Politikerin
 Mohammad Arif Noorzai (* 1959), afghanischer Politiker und Minister